Ашали́ () — село в Ботлихском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Ашали как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в 13 км к северо-востоку от села Ботлих. На территории сельского поселения Ашали сохранились останки старинной крепости, которая принадлежала тухуму Мачута и служила опорным пунктом на охране границ территории поселения.

История 
В 1947 году населённый пункт ликвидирован, а население переселено в село Таши Веденского района. Восстановлено в 1958 году в связи с возвращением жителей.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ботлихского района
Муниципальные образования Ботлихского района
Сельские поселения Дагестана